Dieser Artikel enthält die Kader der 10 Nationalmannschaften bei der Copa América 1989 in Brasilien. Die Spiele mit statistischen Details werden im Artikel Copa América 1989/Spiele dargestellt.

Gruppe A

Brasilien 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:  Francisco Maturana

Paraguay 

Trainer:

Peru 

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe B

Argentinien 

Trainer:

Bolivien 

Trainer:

Chile 

Trainer:

Ecuador 

Trainer:

Uruguay 

Trainer:

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssf.com
 Wettbewerb auf fussballzz.de

Kader 1989
Kaderliste